Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1980 года прошёл 19—20 января в Тронхейме (Норвегия). Чемпионат проводился только среди мужчин на дистанциях 500 метров, 1500 метров, 5000 метров и 10000 метров. В соревнованиях приняли участие 25 конькобежцев из 11 стран. Чемпионом Европы стал норвежец Кай Арне Стенсхеммет, призёрами — также норвежцы Ян Эгиль Сторхольт и Том Эрик Оксхольм.

Результаты 

 NC = не отобрался на заключительную дистанцию

Чемпионаты Европы по конькобежному спорту
Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Январь 1980 года
Спорт в Норвегии в 1980 году
Международные спортивные соревнования в Тронхейме
1980 год в конькобежном спорте
Чемпионаты Европы в 1980 году
Чемпионаты Европы в Норвегии